Сан-Бе́нту ( — Святой Бенедикт) — может означать:

Топоним 
 Бразилия
 Сан-Бенту (Мараньян) — муниципалитет, штат Мараньян.
 Сан-Бенту (Параиба) — муниципалитет, штат Параиба.

 Португалия
 Сан-Бенту (Ангра-ду-Эроижму) — район (фрегезия), муниципалитет Ангра-ду-Эроижму округа Азорские острова.
 Сан-Бенту (Порту-де-Мош) — район (фрегезия), муниципалитет Порту-де-Мош округа Лейрия.
 Сан-Бенту (станция) — железнодорожная станция и вокзал в центре Порту.

Спорт 
 «Сан-Бенту» — бразильский футбольный клуб из Сорокабы, штат Сан-Паулу.
   — футбольный клуб из города Сан-Паулу, основанный в 1914 году

См. также 
 Святой Бенедикт